Fallstreifen bezeichnet Niederschlag, der sich in Form herabhängender Schleppen an der Unterseite einer Wolke zeigt,
 und die Erdoberfläche erreicht, siehe Praecipitatio
 den Erdboden jedoch nicht erreicht, siehe Virga (Wolke)

Siehe auch:
 Fall streak hole, kreisförmige bis ovale Löcher in Wolkenfeldern; siehe Hole Punch Cloud